«Brianstorm» (часто по ошибке называемая «Brainstorm») — песня британской инди-рок группы Arctic Monkeys, а также открывающий трек их второго студийного альбома Favourite Worst Nightmare. Была выпущена как сингл c нового альбома, дебютировав в британском чарте на 21-й позиции благодаря лишь цифровым загрузкам. На физических носителях сингл был выпущен 17 апреля, за неделю до выпуска альбома, и достиг второй строчки того же чарта.

В списке топ-100 хитов 2007 года от «MTV Азия» песня заняла 62-е                                                                                                                                                                                                                                   место. Также «Brianstorm» была использована в игре Guitar Hero V.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 
 

Песни по алфавиту
Песни 2007 года
Синглы 2007 года
Синглы Arctic Monkeys